

Le sigle DDT peut faire référence à :

Chimie 

 Dichlorodiphényltrichloroéthane, un insecticide ;

Arts et lettres

Musique 

 DDT, un groupe de rock russe ;
 DDT rock, un groupe de musique espagnol ;
 Dragostea Din Tei, une chanson du groupe moldave O-Zone sortie en 2004 ;

Littérature 

 , une bande dessinée espagnole publiée entre 1951 et 1978 ;

Sport 

 DDT, une prise d'attaque au catch ;
 Dramatic Dream Team, une fédération de catch japonaise ;

Informatique 

 , un programme de débogage ;
  (« test piloté par les données »), une méthodologie de test ;

Administration 

 Direction départementale des territoires, un service de l'État français ;